Водица — фамилия, топоним, напиток:
 Водица, Пашко (в монашестве Паисий; 1882—1966) — епископ Албанской православной церкви, её предстоятель с титулом «Архиепископ Тиранский и всей Албании». 

 Водица — село в Раховском районе Закарпатской области Украины.
 Водица — село в Болгарии. Находится в Варненской области, входит в общину Аксаково.
 Водица — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Попово.
 Водица — монастырь в историческом Северинском Банате, сегодня Румыния, в 17 км к западу от Дробета-Турну-Северин.
 Водица — натуральный напиток, изготавливаемый из ягодного сока с незначительным добавлением сахара или меда, и разведённого водой.